Molotovsk, nom porté de 1938 à 1957 par Severodvinsk, ville de l'oblast d'Arkhangelsk en Russie ;
 Molotovsk, nom porté de 1940 à 1957 par Nolinsk, ville de l'oblast de Kirov en Russie.

Homonymie de localités